Berkegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Berkegöl (Fagerhults socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Berkegöl (Fliseryds socken, Småland), sjö i Mönsterås kommun,  (8,07 ha)
Lilla Berkegöl, sjö i Nybro kommun, 
Stora Berkegöl (Bäckebo socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Stora Berkegöl (Kråksmåla socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn